Räuchern steht für:
 Räuchern, Verfahren der Lebensmittelkonservierung
 Verfahren, um Holz zu beizen, siehe auch Räuchereiche
 Räuchern (Zeremonie), Verglühen von Räucherwerk als zeremonielle Handlung
 heilkundliche Verabreichungsform, z. B. als Scheidenräucherung, Zahnräucherung, siehe Geschichte der Zahnmedizin

 Umgangssprachlich für das Garen von Lebensmitteln in einem Barbecue-Smoker, siehe Garen#Indirektes Grillen